Grav kan syfta på:

 Grav – där stoftet efter en eller flera personer eller djur har gravsatts, se gravplats
 Gravskick – en term som avser på vilket sätt vi begraver de döda
 Vallgrav – en bred, ofta vattenfylld, markfördjupning som omger murarna till en befäst byggnad eller anläggning
 Fortgrav – den fördjupning som omger ett fort som är utsprängd ur urberget
 Skyttegrav – en typ av militär fortifikation
 Djuphavsgrav –  långa sänkor i havsbotten
 Grav – äldre svenskt ord för kanal
Axbergs grav – ett kanalprojekt från 1640-talet
 Hertig Karls grav – en tidigare kanal som förband Hjälmaren med Mälaren
 Grav (vattendrag), Vajots Dzor, Armenien

Se även
 Grav accent